Školjić kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otočić Utra, ö, Zadars län, 
 Školjić-Stari grad, lokalnämndsområde och stadsdel i Rijeka

Robotskapade Kroatienförgreningar